Kabinett Wagner steht für folgende Landesregierungen:

 Kabinett Wagner (Baden), 10. März bis 8. Mai 1933
 Kabinett Wagner (Rheinland-Pfalz), 8. Dezember 1988 bis 20. Mai 1991

Siehe auch:
 Landesregierung Wagner